Премія Артура Кларка — британська літературна нагорода за найкращий науково-фантастичний роман, який вперше був опублікований у Великій Британії за останній рік. Премія була заснована на грант, отриманий від Артура Кларка, і вперше присуджена у 1987 році. Переможець обирається колегією журі з Британської асоціації наукової фантастики, Фонду наукової фантастики і третьої організації, в даний час Sci-Fi-London. Вважається «найпрестижнішою науково-фантастичною премією у Великій Британії».

На премію можуть бути номіновані романи написані англійською мовою або перекладені на англійську мову і вперше опубліковані у Великій Британії в попередньому календарному році. До уваги не береться ні національність автора, ні історія публікацій роботи за межами Великої Британії. Номінувати твори можуть видавництва, що випустили книгу. Самвидавні книги не приймаються до розгляду. Журі формує шорт-лист з шести найкращих творів з яких вони потім вибирають переможця. Переможець отримує грошову премію в сумі, що дорівнює номеру поточного року (наприклад 2012 фунтів стерлінгів за 2012 рік). До 2001 року переможець отримував 1000 фунтів стерлінгів.

За 27 років вручення премії нагороду отримало 23 учасника. Частіше за інших переможцем ставав Чайна М'євіль — 3 рази, Пет Кедіган і Джефф Райман отримували нагороду за два рази. Стівен Бекстер і Ґвінет Джоунз отримали найбільше номінацій — по сім.

1980-і

1990-і

2000-і

2010-і

Примітки 

К
К

Нагороди, засновані 1987
Засновані у Великій Британії 1987